Бли може да се односи на:

 Бли (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Бли (Јура), насељено место у Француској, у департману Јура
 Бли Герсвилер, насељено место у Француској, у департману Мозел